Okręty US Navy o nazwie USS  "Eugene A. Greene", których patronem był Eugene A. Greene, oficer marynarki odznaczony pośmiertnie Navy Cross za działania w czasie bitwy pod Midway:

 Pierwszy "Eugene A. Greene" (DE-549) był niszczycielem eskortowym, którego budowę przerwano w 1944.
 Drugi "Eugene A. Greene" (DD-711) był niszczycielem, który był w służbie w latach 1945-1972

Eugene A. Greene